Havard ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Havard de la Montagne (1927–2003), französischer Komponist, Organist und Musikwissenschaftler
 René Havard (1923–1987), französischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Robert Havard (1901–1985), britischer Mediziner
 William Havard (1889–1956), britischer Geistlicher, anglikanischer Bischof

Siehe auch:
 Håvard
 Harvard (Begriffsklärung)